Sezon 2014/2015 Pucharu Świata w bobslejach – 31. sezon Pucharu świata w bobslejach. Rozpoczął się 13 grudnia 2014 roku w amerykańskim mieście Lake Placid. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 15 lutego 2015 roku na torze w Soczi.

Podczas sezonu 2014/2015 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata we francuskim La Plagne odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Główną imprezą tego sezonu były Mistrzostwa Świata w Winterbergu.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w bobslejach
2014 w bobslejach
2015 w bobslejach